Алексей Дмитриевич Андреев — командир роты 237-го гвардейского стрелкового полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.

Биография 

Родился 10 октября 1916 года, в посёлке Борисоглебка Убинской волости Каинского уезда Томской губернии (ныне  Новосибирской области), в крестьянской семье. Образование среднее.

В Красной Армии в 1936—38 годах и с января 1942 года. Работал в Ленском объединённом речном пароходстве. Окончил Сретенское военное пехотное училище в феврале 1943 года и был направлен на фронт.

Командир роты 237-го гвардейского стрелкового полка (76-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт) гвардии старший лейтенант Андреев 28 сентября 1943 года западнее села Мысы Репкинского района Черниговской области Украины в числе первых на подручных средствах организовал переправу роты на безымянный остров реки Днепр. Выбив фашистов с занимаемых позиций и быстро организовав оборону, рота Андреева дала возможность форсировать Днепр другим подразделениям полка. Фашисты пытались прорвать оборону, сорвать переправу наших войск. Рота отбила контратаку противника, уничтожив при этом до полусотни гитлеровцев и захватив двенадцать пулемётов, способствовала форсированию реки другими подразделениями полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 15 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования по форсированию реки Днепр и проявленные при этом мужество и героизм» старшему лейтенанту Андрееву Алексею Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2940).

В январе 1945 года окончил курсы комсостава «Выстрел».

С 1946 года капитан А. Д. Андреев — в запасе. Жил в городе Ярославле, работал преподавателем в военном училище.

Скончался 19 октября 1949 года. Был похоронен на Леонтьевском гражданском кладбище, в 1994 году останки перезахоронены на Аллее Героев Воинского мемориального кладбища города Ярославля.

Награждён орденом Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени, медалью.

 Память
Его именем был назван грузовой теплоход. На доме, где он жил в Ярославле (улица Трефолева, 13), установлена мемориальная доска.

Примечания

Источники 

 Герои огненных лет. — Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд., 1985.
 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. Т.1. — М.: Воениз., 1987.
 Нагорный А. Ф., Травкин В. В. Земли Владимирской богатыри. — Ярославль, 1967.

Командиры рот в Великой Отечественной войне
Выпускники курсов «Выстрел»
Похороненные на Воинском мемориальном кладбище Ярославля